Osoby o tym nazwisku:
 Milivoje Ćirković – serbski piłkarz
 Sima Ćirković – serbski historyk